Plaats in Indonesië
 Pandeyan (Grogol), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukoharjo in de provincie Midden-Java
 Pandeyan (Jatinom), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Pandeyan (Jatisrono), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Pandeyan (Ngemplak), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
 Pandeyan (Tasikmadu), een plaats in het bestuurlijke gebied Karanganyar in de provincie Midden-Java
 Pandeyan (Mejayan), een plaats in het bestuurlijke gebied Madiun in de provincie Oost-Java